Landnahme steht für:

 Landnahme, die Besiedlung eines Territoriums durch ein Volk
 Landnahme (Roman), ein Roman von Christoph Hein
 Landnahme des Sozialen, Theorie von Klaus Dörre

Siehe auch:
 Okkupation
 Land Grabbing